Біллі Джин Кінг була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в третьому колі її перемогла Джулі Гелдман.

Маргарет Корт виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 7–6, 5–7, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Маргарет Корт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Біллі Джин Кінг (3 коло)
 Маргарет Корт (переможниця)
 Кріс Еверт (півфіналістка)
 Івонн Гулагонг (фіналістка)
 Керрі Мелвілл (чвертьфіналістка)
 Розмарі Касалс (чвертьфіналістка)
 Вірджинія Вейд (чвертьфіналістка)
 Ольга Морозова (3 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1973 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1973 у жіночому тенісі
1973 в американському спорті